

Aeronautica 
  Bell X-16 – progetto di aereo da ricognizione ad alta quota, non fu mai realizzato essendogli stato favorito l'English Electric Canberra

Altro 
 X16 – sigla della Panhard & Levassor 12CV lanciata nel 1911